Della Volpe ist der Familienname folgender Personen:

 Francesco Salesio Della Volpe (1844–1916), italienischer Theologe und Kurienkardinal
 Galvano Della Volpe (1895–1968), italienischer Philosophiehistoriker und Philosoph